Mil en rama puede referirse a:

 el nombre común de la planta Achillea millefolium; o
 el nombre común de la planta Herniaria glabra.